Mirobrigenses puede referirse a:
Un pueblo prerromano de la península ibérica, denominado en latín mirobricenses y cuya localización es problemática, pudiendo identificarse con los célticos (Mirobricenses qui Celtici cognominantur).<ref>Plinio el Viejo, Naturalis Historia, IV, 22</ref>
El gentilicio de la antigua ciudad de Mirobriga''.
El gentilicio de Ciudad Rodrigo.
Centro de Estudios Mirobrigenses, de Ciudad Rodrigo.

Notas